Kaleidoscope může být:

 kaleidoskop
 Kaleidoscope (britská hudební skupina) – anglická rocková skupina
 Kaleidoscope (americká hudební skupina) – mmerická folková skupina
 Kaleidoscope (kniha) – román od Danielle Steel (1987)
 Kaleidoscope (album, Siouxsie and the Banshees) – album skupiny Siouxsie and the Banshees (1980)
 Kaleidoscope (album, Sonny Stitt) – album hudebníka Sonnyho Stitta (1957)

Externí odkazy